Больше чем жизнь (фильм, 1956) (Bigger Than Life) — фильм Николаса Рэя.
 Больше чем жизнь (фильм, 1996) (Larger Than Life) — фильм Ховарда Франклина.